Александр Александрович Волков (полковник):
 Волков, Александр Александрович  (1920—2010) — советский офицер, Герой Российской Федерации. 
 Волков, Александр Александрович (1901—?) — советский военачальник, командир дивизии.